Новознаменка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новознаменка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Новознаменка — посёлок в Курьинском районе Алтайского края.
 Новознаменка — село в Знаменском районе Тамбовской области.

Украина 
 Новознаменка — село в Троицком районе Луганской области.
 Новознаменка — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Новознаменка — посёлок в Ивановском районе Херсонской области.

См. также 
 Воронцова дача (Новознаменка)
 Новознаменовка
 Знаменка